Sincera – variante del nome proprio di persona maschile italiano Sincero
 Sincera –  singolo di Fred De Palma del 2018
 Sincera –  album di Claudia Brant del 2018

Pagine correlate 
 Sincerità (disambigua)
 Sincere
 Sincero

Altri progetti